Байка́льська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР. Назва — на честь озера Байкал.

Байкальська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Байкальська вулиця — колишня назва вулиці Старочумацька у місті Дніпро.
 Байкальська вулиця — колишня назва вулиці Байрактарська у місті Кам'янське.
 Байкальська вулиця — колишня назва вулиці Мелітопольська в місті Київ.

Байкальська вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Байкальська вулиця — вулиця в місті Архангельськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Барнаул.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Біробіджан.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Іжевськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Іркутськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Кемерово.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Новоросійськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті П'ятигорськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Сочі.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Тюмень.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Улан-Уде.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.
 Байкальська вулиця — вулиця в місті Чита.

Вулиці